Eklipse steht für:
 Eklipse (Virologie), Stadium der Virusreplikation
 Eklipse, Sonderfall der Okkultation, Bedeckung eines Himmelskörpers durch einen anderen
 Eklipse, Art der Anlautmutation in inselkeltischen Sprachen.

Siehe auch:
 Eclipse